Фридрих Вёлер (; 31 июля 1800, Эшерсхейм — 23 сентября 1882, Гёттинген) — немецкий химик, один из основоположников органической химии, по образованию врач. В 1824 г. Вёлер открыл щавелевую кислоту, а также впервые синтезировал органическое вещество из неорганического — мочевину из цианата аммония.

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1858), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1853), иностранный член Лондонского королевского общества (1854), Национальной академии наук США (1865).

Биография 
Вёлер родился 31 июля 1800 года в городе Эшерсхайме, недалеко от Франкфурта-на-Майне. Рос в обеспеченной семье ветеринарного врача, который лечил лошадей, принадлежащих правителям города Гессен (Германия), агронома и педагога Августа Антона Вёлера. Уже в юности Фридрих начал интересоваться химией. 

С 1820 года он изучал медицину в Марбургском университете, а в 1821 году переехал в Гейдельберг, где его учителем стал известный химик Леопольд Гмелин, посоветовавший Фридриху в дальнейшем заняться химией и стажироваться у Йёнса Якоба  Берцелиуса в Стокгольме.

В 1823 Вёлер получил ученую степень по медицине в Гейдельбергском университете. Но медициной он не занялся, а в 1823—1824 гг. работал в лаборатории под руководством известного химика Йёнса Якоба Берцелиуса (Jöns Berzelius).

С 1831 г. профессор технической школы в Касселе; В 1836 г. Вёллер получил должность профессора химии в Гёттиненском университете, где и проработал до конца жизни.

Похоронен на Гёттингенском городском кладбище.

Синтез мочевины 

В 1824 году, желая приготовить цианово-кислый аммоний NH4CNO, Вёлер получил бесцветное кристаллическое вещество, которое не давало ни одной из реакций на аммоний и циановую кислоту.

В 1828 году установил, что оно по составу и свойствам тождественно с мочевиной. Таким образом, Вёлер впервые синтезировал из неорганического вещества органическое соединение и тем самым нанёс удар распространённому виталистическому учению о так называемой жизненной силе. Однако синтез мочевины долгое время оставался единичным фактом и не мог поколебать веру в жизненную силу.

Окончательное падение витализма в химии произошло только в 1860-х гг. благодаря синтезам французского химика Марселена Бертло.

Работы в органической химии 

В 1832 г. Фридрих Вёлер и Юстус Либих, изучая производные «горькоминдального» масла, показали, что радикал бензоил C7H5O без изменений переходит из одного соединения в другое, чем сильно укрепили теорию радикалов. Данная реакция получила название бензоиновой конденсации. Вёлеру принадлежат и другие работы в области органической химии: исследование мочевой кислоты и её производных (совместно с Либихом, 1838 г.), получение диэтилтеллура (1840 г.) и гидрохинона (1844 г.), исследование алкалоидов опия (1844 г.).

Работы в неорганической химии 

Из работ Вёлера в области неорганической химии известны: получение алюминия нагреванием хлористого алюминия с калием (1827 г.), получение подобным же путём бериллия и иттрия (1828 г.), получение кремния и его соединений с водородом и с хлором (1856—1858 гг.), нитридов кремния и титана (1857—1858 гг.), карбида кальция и действием на него воды ацетилена (1862 г.). Вёлер создал большую научную школу и написал учебные руководства, получившие широкое распространение.

Работы Вёлера внесли большой вклад в изучение свойств и способов получения таких элементов, как кальций, титан, ванадий, ниобий.

Одновременно, вместе с Либихом и Коппом издавал «Annalen der Chemie und Pharmacie» (1851—1871).

Память 

В честь Фридриха Вёлера в 1935 г. назван кратер на видимой стороне Луны.

Примечания

Литература 
 
 Энциклопедический словарь юного химика / Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо. — М.: Педагогика, 1982. — стр. 46

Ссылки 

Химики Германии
Выпускники Марбургского университета
Первооткрыватели химических элементов
Награждённые медалью Копли
Преподаватели Гёттингенского университета
Почётные граждане Гёттингена
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Баварской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Почётные доктора Тартуского университета
Похороненные на Гёттингенском городском кладбище